Il toponimo Kashitu può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Kashitu, comune del distretto di Chilubi
Kashitu, comune del distretto di Kapiri Mposhi
Kashitu, comune del distretto di Masaiti